Raipur, ciutat i municipi de l'Índia, capital de Chhattisgarh i del districte de Raipur.
 Districte de Raipur, divisió administrativa de Chhattisgarh a l'Índia amb capital a Raipur.
 Raipur (Jodhpur), estat tributari protegit, thikana feudataria de Jodhpur.
 Raipur Bichaur, estat tributari protegit, un dels talukdaris d'Oudh governat per una nissaga Bachgoti.
 Raipur Rani, estat tributari protegit de l'Índia, al districte de Panchkula a Haryana.